Corri ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Corri (1930–2016), britische Schauspielerin
 Domenico Corri (1746–1825), italienischer Komponist, Impresario, Musikverleger und Gesangslehrer
 Sophia Corri (1775–nach 1828), auch Sophia Corri-Dušik, italienisch-britische Sängerin

Siehe auch:

 Corsi